Будо — многозначный термин.

Будо — общее название современных японских боевых искусств.

Фамилия 
Будо, Александр Семёнович (1909—1982) — советский шахматист.

Часть составных названий 
 Будо-Бобрица — село на Украине в Емильчинском районе Житомирской области.
 Будо-Воробьи — село на Украине в Малинском районе Житомирской области.
 Будо-Литки — село на Украине в Лугинском районе Житомирской области.
 Буда-Орловецкая — село в Городищенском районе Черкасской области Украины.
 Будо-Рыжаны — село на Украине в Хорошевском районе Житомирской области.